Страуя () — топоним Латвии.
 Страуя —  правый приток Утрои.
 Страуя —   село () в Голышевской волости Карсавского края.